В состав каждой сборной входит 22 игрока (3 из которых должны быть вратари), родившихся 1 января 1981 года или позднее. Возраст футболистов и клуб указаны по состоянию на день начала финального турнира чемпионата (27 мая 2004 года).

Игроки, выделенные жирным шрифтом сыграли хотя бы один матч за время карьеры в главной сборной своей страны.

Группа A

Белоруссия

Италия

Сербия и Черногория

Хорватия

Группа B

Германия

Португалия

Швейцария

Швеция

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы среди молодёжи на UEFA.com

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2004